Máster hace referencia a varios artículos:

Educación 
 Máster o maestría, grado académico otorgado a estudiantes que terminan un curso universitario de segundo nivel, de uno a dos años de duración.

Deporte
 Masters, título de ciertas competiciones.
 Máster (atleta), en deporte de veteranos

Música
 Máster de grabación, primera copia grabada de una pista sonora.
 Master (banda), banda estadounidense de death metal.

Apellido
 Masters y Johnson, matrimonio que estudió la respuesta sexual humana.
 William Masters, médico ginecólogo estadounidense.

Además
 Director de juego (juegos de rol), reducción del anglicismo game master, jugador avanzado o que dirige una partida;